Divididos puede referirse a los siguientes significados:
 Plural de dividido, que ha sido separado en partes (ver división).
 Divididos, grupo de rock argentino.
 Divididos, álbum recopilatorio de Divididos.
 Divididos por la Felicidad, álbum de estudio de Sumo
 Divididos (programa de televisión), programa de televisión chileno.